Die DDR-Jugendliga 1982/83 war die siebte Spielzeit der 1976 eingeführten Jugendliga, die vom DFV durchgeführten höchsten Spielklasse der Altersklasse (AK) 16 auf dem Gebiet der DDR. Den 26. Jugendmeistertitel in der Geschichte der DDR sicherte sich die SG Dynamo Dresden,  die zum ersten Mal zu Meisterehren kamen.

Nach der Saison wurde die Jugendliga aufgelöst und die Mannschaften in die jeweiligen Bezirke zurückgeführt, in diesen sie zur Folgesaison in die Junioren-Bezirksliga eingestuft wurden.


Teilnehmer und Modus 
An der Jugendliga für die Altersklasse (AK) 16 nahmen die zehn Fußballclubs sowie der ihnen gleichgestellte SG Dynamo Dresden teil. Spielberechtigt waren Spieler bis zum 16. Lebensjahr (Stichtag: 1. Juni 1966). An 22 Spieltagen ermittelten die Mannschaften den DDR-Jugendmeister. Jede Mannschaft hatte in der Saison 10 Heim- und 10 Auswärtsspiele, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jeden Gegner.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

DDR-Jugendmeister

Literatur

Einzelnachweise 

1982
Fußballsaison 1982/83